Der Kanton Lavit war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castelsarrasin, im Département Tarn-et-Garonne und in der Region Midi-Pyrénées. Der Hauptort war die Stadt Lavit. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Francis Garrigues (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:

Lavit
Aufgelöst 2015